Steinbachermühle ist ein Ortsname
 Steinbachermühle (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbachermühle (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Steinbachsmühle
 Steinbacher Mühle